Latijn voor "nieuwe staat" of "nieuwe burgerij"

Politieke clubs
Nova Civitas (Nederland)
Nova Civitas (Vlaanderen)